Neidhart ou la variante Neidhardt est un prénom ou un nom de famille d'origine allemande.

Il peut désigner :

 Neidhart, poète de langue allemande du 
 August Neidhardt von Gneisenau (1760-1831), général prussien
 Jim Neidhart (1955-2018), catcheur canadien
 Nicolas Neidhardt (1963-), compositeur allemand
 Fred Neidhardt (1966-), auteur français de bande-dessinée
 Natalie Neidhart (1982-), catcheuse canadienne

Homonymie de patronyme